Хоули Харви Криппен, более известен как доктор Криппен (; , , Мичиган, США — , тюрьма Пентонвилл, Лондон, Великобритания) — американский врач-гомеопат и дантист, ставший фигурантом одного из самых громких дел об убийстве в криминалистике XX века. Стал первым преступником, чьё задержание стало возможным благодаря радиосвязи. В начале XXI века некоторыми исследователями виновность Криппена в убийстве собственной жены оспаривается.

Биография 
Хоули Харви Криппен родился на юге штата Мичиган. Получил медицинское образование, служил в компании Dr. Munyon, практикуя гомеопатию. Вторым браком был женат на Коре Тёрнер, певице мюзик-холла, известной под псевдонимом «Белль Элмор» (урождённая Кунигунда Макамоцки, Kunigunde Mackamotski, р. 1875).

В 1900 году Криппены переехали в Лондон, где Кора рассчитывала на артистическую карьеру, но не преуспела. Отношения с женой у Криппена не ладились, ибо она винила его в своих неудачах, и заводила связи на стороне. Американский диплом Криппена был недействителен в Великобритании, и он практиковал как дантист. В 1905 году Криппен снял дом № 39, расположенный на ул. Hilldrop Crescent за 52 фунта 10 шиллингов в год.

Подозрения и бегство 
31 января 1910 года Криппены принимали у себя друзей, Клару и Пола Мартинелли — артистов театра, где играла Кора. После 1 февраля Кору Криппен никто не видел, не появлялась она и у себя в театре. 

Криппен утверждал, что его жена нуждалась в длительном лечении, для чего отправилась в Калифорнию, где и скончалась. В качестве доказательства он предъявлял два письма, но почерк, которым они были написаны, не принадлежал Коре. 

Одновременно в дом Криппена переехала его секретарша Этель Ли Нив (Ethel Le Neve, 1883—1967), и стала открыто пользоваться нарядами и драгоценностями Коры. 

Подруга Коры — женщина-борец Кейт Уильямс (1875—1946) и Пол Мартинелли обратились в полицию 30 июня 1910 года. Расследование было поручено инспектору Скотланд-Ярда Уолтеру Дью. Он встретился с Криппеном 8 июля в его врачебном кабинете на Нью-Оксфорд стрит. Криппен охотно отвечал на вопросы и даже позволил обыскать дом. Он сообщил, что Кора бросила его, но не желая насмешек, он скрыл этот факт. Дью полагал, что дело закрыто, но когда ему потребовалась подпись Криппена, оказалось, что доктор и его любовница бежали. Позднее выяснилось, что Криппен и Ли Нив уехали в Брюссель, затем перебрались в Антверпен, а оттуда 20 июля отплыли в Канаду на пароходе «Монтроз», выдавая себя за отца и сына Робертсонов.

Расследование 
13 июля полиция предприняла тщательный обыск дома Криппена, в ходе которого под кирпичным полом угольного подвала были обнаружены некие останки. Их исследованием занялся знаменитый патологоанатом сэр Бернард Спилсбери (1877—1947). Убийца сделал всё, чтобы сделать опознание невозможным: были удалены голова, все кости скелета, внутренности и кожные покровы. Останки мышечной ткани имели высокое содержание скополамина, однако предстояло доказать, что это именно останки Коры Криппен. Удалось обнаружить единственный лоскут кожи со следами операционного шрама и отпечатками узора ткани.

Благодаря радиосвязи, капитан парохода «Монтроз» Генри Джордж Кендалл (будущий капитан пассажирского парохода «Empress of Ireland», затонувшего 29 мая 1914 г. с гибелью 1014 человек в реке Святого Лаврентия из-за столкновения с углевозом) сообщил Скотланд-Ярду, что Криппен и Ли Нив находятся на борту. Инспектору Дью удалось опередить подозреваемых (он прибыл в Квебек через США на борту одного из быстроходных лайнеров) и благодаря содействию канадской полиции, арестовать Криппена и Ли Нив в Квебеке. Это облегчало задачу Скотланд-Ярда, ибо на территории США Криппена не удалось бы арестовать как американского гражданина, и потребовался бы специальный процесс для его экстрадиции. 31 июля 1910 года Криппен был доставлен в Великобританию.

Суд 
Процесс длился пять дней, с 18 по 23 октября 1910 года. Главным экспертом выступал Бернард Спилсбери, потративший более пяти недель на исследование останков, найденных в подвале дома на Хиллдроп-Кресчент. Останки не позволяли даже выяснить пола жертвы. Однако операционный шрам и отпечатки ткани на коже указывали на личность Коры Криппен: узор был идентичен имевшемуся на её ночных сорочках, а кроме того, Кора перенесла тяжёлую гинекологическую операцию (по характеру волос, выяснилось, что лоскут кожи происходил с нижней части живота). В ходе процесса, Криппен признался, что уничтожил кости жены в кухонной печи, а внутренности растворил в кислоте. Голову он спрятал в сумке и выбросил в море, когда совершил однодневную поездку во Францию.

23 октября присяжные совещались 27 минут и признали Криппена виновным. В тот же день Этель Ли Нив была освобождена. Криппен не раскаялся в содеянном, но попросил похоронить вместе с ним фотографию Ли Нив и его письма к ней. 23 ноября он был повешен в тюрьме, его могила по традиции не была обозначена и лишена надгробия. В тот же день Этель Ли Нив выехала в США. Родственники Криппена и по сей день добиваются переноса его останков в Мичиган.

Почти никто из современников не сомневался в виновности Криппена, хотя его адвокат сэр Эдвард Маршалл Холл (1858—1927) сначала утверждал, что останки были захоронены до вселения Криппенов в дом, а затем перешёл к версии, что Криппен использовал скополамин как успокаивающее средство, и запаниковал после смерти жены от передозировки, попытавшись избавиться от её останков.

В 1981 году некий Хью Ренклин заявил, что встречал Этель Ли Нив в Австралии около 1930 года, она утверждала, что Криппен убил жену из-за её бурной артистической жизни, после того, как она заразила мужа сифилисом.

Известный автор детективных романов Раймонд Чендлер, в ту пору — репортёр, заметил по этому поводу, что Криппен, бесследно избавившись от главных улик, поступил очень глупо, оставив мышечную ткань жены на месте преступления.

Спорные моменты 
В 2007 году криминалист Мичиганского университета Дэвид Форан выступил с сенсационным заявлением, что останки, найденные в доме Криппена, не принадлежали Коре. Он исследовал ДНК материалов, оставшихся после дела Криппена, сравнив их с ДНК внучатых племянниц Коры Криппен. Однако это не снимает виновности с Криппена: по версии Форана, он практиковал незаконные аборты, и после смерти одной из пациенток, избавился от её останков методом, который был вскрыт следствием. (Выдвигалась также версия, что останки принадлежали мужчине.) Форан также заявил, что в данных переписи населения Нью-Йорка 1920 года нашёл женщину, носившую один из артистических псевдонимов Коры Криппен, возраст её соответствовал дате рождения Кунигунды Макамоцки. Однако компетентные специалисты не признали этого исследования, и дело не было пересмотрено. Данные Форана стали основой для требований возвратить останки Криппена на родину в США.

В массовой культуре

В литературе 
 Дело Криппена вдохновило в 1927 г. Артура Мэкена на написание рассказа «The Islington Mystery».
 В 2004 г. вышел в свет роман Джона Бойна «Crippen — A Novel of Murder».
 Данные Форана вдохновили Мартина Эдвардса в 2008 г. на написание романа «Dancing for the Hangman».

В кино 
 По мотивам рассказа Артура Мэкена был поставлен мексиканский фильм 1960 г. El Esqueleto de la señora Morales («Костяк сеньоры Моралес», режиссёр Рохелио Моралес).
 В 1962 г. вышел на экраны фильм «Доктор Криппен», в главной роли снялся Дональд Плизенс.
 История Криппена упоминается в фильме Невероятный страх перед всем (2012)

В музыке 
 По мотивам дела Криппена в 1961 г. был поставлен мюзикл «Белль».

Примечания

Литература 
 Торвальд Ю. Век криминалистики. М.: Прогресс, 1984. С. 152—161.

Ссылки 
 Dr. Hawley Harvey Crippen: Of Passion And Poison at the Crime Library
 Dr. Crippen: One Night In Camden 
  — BBC News cited 18 October 2007
 Witness statements and edited proceeding from records held at The Old Bailey Retrieved: 1 May 2008
 
 

Убийцы США
Казнённые за убийство
Гомеопаты США
Стоматологи США
Медики XX века
Женоубийцы
Повешенные в Великобритании
Казнённые в 1910 году